Орден Благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского — награда Русской православной церкви за выдающиеся заслуги в деле попечения и защиты детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

История ордена 
Орден был учреждён 29 сентября 1997 г. по решению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II совместно с Российским Детским Фондом.

Среди деятелей, заботящихся о больных и несчастных детях, этим орденом отмечены:
 Р. К. Скрынникова — председатель правления Волгоградского отделения РДФ, создатель медицинского центра «Нежность» для детей-инвалидов
 Л. С. Горелышева — прачка, проработавшая 42 года в детском доме г. Суздаля.
 Тамара Симон (Швейцария) — православная благотворительница, пожертвовала 100 тысяч долларов на помощь детям-инвалидам. 
 Президент фонда «SOS Children's Villages International» Хельмут Кутин

Также обладателями ордена стали:
 город Углич
 семейный детский дом М. В. и Т. В. Сорокиных из Ростовской области
 храм царевича Димитрия при Первой Градской больнице г. Москвы

Статут ордена 
Орденом награждаются лица за выдающиеся заслуги в деле попечения и защиты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. К ним в первую очередь относятся инвалиды, сироты и беспризорники.
Орденом могут награждаться как отдельные лица, так и организации: детские дома, больницы, приюты, воспитательные учреждения, семейные детские дома.
Орден Благоверного царевича Димитрия имеет одну степень.
Кроме знака ордена, во время награждения вручается грамота.

Описание ордена 
Знак ордена представляет собой позолоченный латунный крест с ветвями в виде лилии, покрытые эмалью белого цвета. В центре креста размещается круглый медальон с поясным изображением царевича Димитрия, выполненный в технике ростовской финифти. В правой руке Димитрий держит восьмиконечный крест. Вокруг медальона размещается поясок из эмали рубинового цвета, на которой позолоченными буквами написано: «ЗА ДЕЛА МИЛОСЕРДИЯ». Между ветвями креста размещены позолоченные лучи, украшенные 8 стразами красного цвета, диаметром по 4 мм.
Размеры ордена: 54×54×15 мм
Знак ордена прикрепляется при помощи булавки и носится на левой стороне груди.

Литература 
 Награды Русской православной церкви / составитель Н. Н. Лисовой. — М.: ФЕРТ, 2001. — 79 с.
 Шишков С. С. Награды Русской Православной Церкви / Awards of the Russian Orthodox Church. — М.: Любимая книга, 2011. — 520 с. — ISBN 978-5-9902737-1-9
 Щеголев, К. А. Современные награды России. — : Вече, 2009.

Примечания 

Димитрий Углицкий
Детство